John Ward (1700–1774) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. wicehrabia Dudley i Ward
 John Ward (1725–1788) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. wicehrabia Dudley i Ward
 John Ward (1781–1833) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. hrabia Dudley
 John Ward (1921–1995) – brytyjski żołnierz, oficer RAF, uczestnik Powstania Warszawskiego
 John Clive Ward (1924–2000) – australijski fizyk

Zobacz też